Батагаев — фамилия. Известные носители:

 Батагаев, Алексей Николаевич (1950—2002) — российский и советский государственный деятель.
 Батагаев, Семён Иванович (1915—1992) — участник Великой Отечественной Войны, полный кавалер ордена Славы.